Косвенный переход (от англ. indirect branch, также используются термины computed jump (вычисляемый переход), indirect jump (непрямой переход) и register-indirect jump (регистро-косвенный переход)) — тип программного контроля выполнения инструкций, представленный в виде некоторого набора инструкций машинного кода. Вместо указания адреса следующей инструкции для , как это принято для прямых переходов, здесь аргумент указывает местонахождение адреса.

В данном случае в качестве примера можно привести команду вида 'косвенный переход по регистру r1', что означает, что следующая инструкция для выполнения находится по адресу, хранящемуся в регистре r1. Адрес перехода неизвестен, пока инструкция не будет выполнена. Косвенные переходы так же могут зависеть от местонахождения в памяти.

Косвенный переход может весьма пригодиться для выполнения условного перехода, особенно это касается многовариантных переходов. К примеру, исходя из введённых в программу данных, значение может искаться в  указателей кода для обработки различных вариантов в зависимости от значения данных.

Значение данных может добавляться к адресу таблицы, а результат сохраняться в регистре. Косвенный переход может быть выполнен исходя из значения этого регистра, эффективно соотнося программный контроль с кодом, соответствующим введённым данным.

Схожим образом инструкции вызова подпрограммы могут быть косвенными с адресом вызываемой подпрограммы, указанным в регистре или ячейке памяти.

Примеры на ассемблере 
{|
| SPARC: ||jmpl %o7
|-
| MIPS: ||jr $ra
|-
| X86: ||
|-
| ARM: ||
|-
| Itanium: ||br.ret.sptk.few rp
|-
| 6502: ||jmp ($0DEA)
|-
| 65C816: ||jsr ($0DEA,X)
|-
| Z80: ||jp (hl)
|-
| Intel 8080: ||pchl
|}

См. также 
 Команда перехода
 Ветвление

Управление потоком
Машинный код